Alain Veinstein (1942- ), écrivain et poète français ;
 André Veinstein (1916-2001), homme de théâtre français ;
 Gilles Veinstein (1945-2013), historien français.

Voir aussi